Alexandra kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Alexandra (udde),

Australien 

 Alexandra, Victoria, ort, Murrindindi, 
 Alexandra, Queensland – en ort i Queensland, Australien

Grekland 

 Alexándra, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís,

Nya Zeeland 

 Alexandra, Nya Zeeland, stad,

Musik 
 Alexandra (sång) - Singel av Sound of Music från 1987
 Alexandra (Date-låt) - Singel av Date från 2001

Astronomi 
 54 Alexandra

Se även
Mount Alexandra

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar